Daal (Zutendaal), een gehucht in de gemeente Zutendaal
-daal, een toponiem